L'antiga () regió de Suhum prop de l'Èufrates
 El nom d'origen rus de la ciutat abkhaza de Sukhumi